Алексе́й Ива́нович Андрешо́в (2 июня 1925 — 30 января 1945) — участник Великой Отечественной войны, помощник командира стрелкового взвода 898-го стрелкового полка 245-й стрелковой дивизии 59-й армии 1-го Украинского фронта, Герой Советского Союза (, посмертно), младший сержант.

Биография 
Родился 2 июня 1925 года в деревне Красный Холм ныне Зубцовского района Тверской области в крестьянской семье. Русский. Образование начальное. Работал в колхозе.

Когда осенью 1941 года фронт приблизился к родному дому, Алексею вместе с другими гуртовщиками правление колхоза доверило эвакуировать общественное стадо. Гуртовщики увели стадо, вели кочевую жизнь. После бомбежек и обстрелов они собирали распуганных коров и шли дальше. А потом — неспокойная жизнь в эвакуации, забота о сохранении общественного стада. В феврале 1942 года село Красный Холм было освобождено от немецких захватчиков, и в начале лета Алексей вместе со своим стадом возвратился в родной колхоз. Вместе с женщинами и стариками восстанавливал хозяйство.

10 апреля 1943 года, когда ему не было ещё и восемнадцати, был призван добровольцем на действительную военную службу Погорельским райвоенкоматом Калининской области. В учебном полку в Ивановской области получил специальность миномётчика. С лета 1943 года в действующей армии. Воевал на Калининском, 1-м Прибалтийском и 1-м Украинском фронтах. Сражался в боях за Псков и Ригу.

В феврале 1944 года был ранен, несколько месяцев провел в госпитале в Ленинграде. Вернувшись на фронт, воевал в составе 898-го стрелкового полка 245-й стрелковой дивизии. В июне 1944 года награждён медалью «За отвагу». Особо отличился в боях в Верхней Силезии.

В январе 1945 года 59-я армия, введенная в сражение на реке Ниде, повела наступление в направлении Краков — Сосковец — Козель. Её передовые части к 30 января 1945 года вышли к Одеру. Началось форсирование. Когда командир взвода, где служил А. И. Андрешов, вышел из строя, он принял командование на себя.

Младший сержант, крикнув: «За мной!» — повел бойцов на преодоление водной преграды. Взвод переправился и вышел во фланг обороняющимся немцам. А. И. Андрешов по опыту знал, что медлить нельзя, и подал команду: «За Родину, вперёд!» Он бежал впереди, и товарищи последовали его примеру. Заняв траншеи врага, взвод обеспечил переправу всему батальону. Плацдарм был завоёван. 

Погиб в бою 30 января 1945 года у села Лонау (ныне село Ланы, гмина Цисек, Кендзежинско-Козельский повят, Силезское воеводство, Польша). Был похоронен на месте последнего боя, затем в городе Кендзежин-Козле. Позднее перезахоронен на Кутузовском мемориале — воинском кладбище в селе Болевлавице, под городом Болеславец, рядом с останками фельдмаршала Кутузова.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Одера и удержании плацдарма на его западном берегу, младшему сержанту Алексею Ивановичу Андрешову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза
 Орден Ленина
 Орден Красной Звезды
 Орден Славы III степени
 Медали, в том числе:
 Медаль «За отвагу»

Память 
В 1961 году в селе Красный Холм на доме, в котором жили родители Андрешова Алексея Ивановича, была установлена мемориальная доска с надписью «В этом доме с 1925 года по 1942 год жил Герой Советского Союза Андрешов Алексей Иванович, погибший в боях за Родину 30 января 1945 года». В 1996 году дом сгорел, в 2006 был восстановлен, доска находится на фасаде дома.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные на Кутузовском мемориале